Această listă prezintă orașele din Trinidad și Tobago.

Trinidad și Tobago